Кве́рфурт может означать:

 Кверфурт, Август — немецкий живописец.
 Майнхард фон Кверфурт (ум. 1299) — ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии в 1288—1299 годах.
 Кверфурт — город в Германии.
 Замок Кверфурт — средневековый замок в городе Кверфурт.

См. также 
 Бруно Кверфуртский — святой.